kompilacja w literaturze
 kompilacja w muzyce
 kompilacja – tłumaczenie kodu przez kompilator
 kompilacja skrośna
 kompilacja warunkowa
 Kompilacja – pierwszy album O$ki
 Kompilacja 2 – drugi album O$ki